Аналлоэротизм () — явление, при котором отсутствует сексуальный интерес к другим людям.  считает это отличным от асексуальности и определяет последнюю как отсутствие полового влечения. Аналлоэротиков не привлекают партнёры женского или мужского пола, но они не обязательно лишены всякого сексуального поведения.

В своей типологии трансгендерных женщин Рей Блэнчард заявил, что, несмотря на то, что аутогинефилия и гетеросексуальное влечение чаще всего сосуществовали, были случаи, когда аутогинефилия была настолько интенсивной, что эффективно сводила на нет любое сексуальное влечение к женщинам (другими словами, они были аналлоэротичны).

По Блэнчарду, существует два основных типа аналлоэротизма:

 Асексуал (отсутствие полового влечения)
 Аутомоносексуал (сексуально возбуждаются от мысли о себе как о противоположном поле, но не от других людей)

См. также 
 Нарциссизм
 Фетишистский трансвестизм

Примечания 

Сексология
Сексуальная ориентация
Сексуальные девиации